Okręty US Navy o nazwie USS  "Archerfish", pochodzącej od ryb z rodziny strzelczykowatych (strzelających wodą do swych ofiar):

 Pierwszy "Archerfish" (SS-311) został przyjęty do służby w 1943, przeklasyfikowany na  AGSS-311 w 1960 i używany w badaniach oceanograficznych, następnie zatopiony jako okręt - cel w 1969.
 Drugi "Archerfish" (SSN-678) służył w latach 1971 – 1998.

Archerfish